Кабельо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
 Кабельо, Альба Мария (род. 1986) — испанская синхронистка, серебряная призёрка Олимпийских игр 2008 года в группе.
 Кабельо, Диосдадо (род. 1963) — венесуэльский политик, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы.
 Кабельо, Камила (род. 1997) — американская певица кубинского происхождения.

Составные фамилии 
 Бальбоа Кабельо, Мигель (1535—1608) — испанский священник и хронист, писатель золотого века испанской литературы.
 Кабельо Альмада, Мигель Анхель (род. 1965) — католический прелат, пятый епископ Консепсьона с 11 июля 2013 года.
 Кабельо де Карбонера, Мерседес (1849—1909) — перуанская писательница.
 См. также 
 Пуэрто-Кабельо — город в Венесуэле, штат Карабобо.
 Епархия Пуэрто-Кабельо — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Пуэрто-Кабельо, Венесуэла.